Lipnik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Lipnik (distrikt i Bulgarien), Razgrad, Obsjtina Razgrad,

Tjeckien 

 Lipník (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Lipník (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar